Niemcy:
 Tiefenbach – dzielnica gminy Oberstdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu
 Tiefenbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Tiefenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Tiefenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut
 Tiefenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Tiefenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Tiefenbach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham

Szwajcaria:
 Tiefenbach – niemiecka nazwa gminy Belprahon

Osoby:
 Dov Tiefenbach – kanadyjski muzyk

Zobacz też:
 Oberweiler-Tiefenbach